Nereïden
 Oceaniden
Zie ook: 
 Nimf (mythisch wezen)